Griechenland gliedert sich in 13 Regionen, die weiter in 332 Gemeinden gegliedert werden, sowie in die autonome Mönchsrepublik Athos, die in der nachstehenden Liste nicht angeführt ist. Zum 1. Januar 2011 wurden durch das Kallikratis-Gesetz 240 Gemeinden durch Zusammenschluss zuvor bestehender kleinerer Gemeinden neu gebildet. Außer Kreta und Euböa waren die griechischen Inseln nicht mehr in Gemeinden unterteilt und bilden meist eine einzige Gemeinde. Der Vorsatz „jede Insel eine Gemeinde“ musste 2019 aufgegeben werden und die Gebietszuschnitte korrigiert werden. Die 1034 bisherigen Gemeinden, die durch das Kapodistrias-Programm von 1997 aus zuvor fast 6000 Kommunen hervorgegangen waren, bestehen als Gemeindebezirke weiter fort. Neben Daten zu Fläche und Einwohnerzahl enthält die folgende Liste auch die Zugehörigkeit der Gemeinden zu den (2011 abgeschafften) Präfekturen sowie die Gemeindebezirke bzw. Vorgängergemeinden.

Liste

Weblinks 
 Kallikratis-Programm, Gesetz 3852/2010, Griechisches Gesetzesblatt vom 7. Juni 2010  S. 136. PDF Online; 863 kB (griechisch)

Einzelnachweise 

Gemeinden1
Griechenland
 
Griechenland